język wilamowski – etnolekt z grupy zachodniej języków germańskich

Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Wilamowski – polski działacz społeczny i polityczny
 Jan Wilamowski – rzymskokatolicki duchowny, dyplomata i urzędnik
 Kazimierz Wilamowski – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny
 Łukasz Wilamowski – polski lekkoatleta